Гурдо́н, Ґурдон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 140 км на північ від Тулузи, 45 км на північ від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2239 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4445,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

пам'ятники

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Гурдон на сайті французького Національного інституту географії
 Гурдон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Гурдон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Гурдон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот